Рали Оазис Париж-Дакар 1979, по-известно като Рали Париж-Дакар 1979 е първото издание на Рали Дакар.

Обща информация 
Стартът е на 26 декември 1978 г. в Париж, а финалът е на 14 януари 1979 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Нигер, Мали, Горна Волта и Сенегал. Участват общо 182 екипа, а до финала стигат по-малко от половината – 74. В генералното класиране няма разделение по класове. Победител е мотоциклетистът Сирил Невьо с Ямаха, а с най-предно класиране сред автомобилите е екипът Ален Женестие/Жозеф Тербло/Лемордан с Рейндж Роувър, който финишират на четвърто място. Стартират и седем жени, като с най-предно класиране е Мартине де Констанце – 19-о място. Състезанието се отразява от 20 журналисти, а преки включвания всяка вечер между 20:30 и 22:00 часа за телевизия RTL от своята Тойота Ленд Крузер прави Макс Мейние.

Инциденти 
Рали Дакар взима първата си жертва още по време на първото си издание. Приближавайки старта на отсечката Агадес – Тахуа французинът Патрис Додан пада от мотора си докато си нагласява каската. Той удря главата си в един камък и получава фрактура на черепа. Додан почива по-късно в болница в Париж.

Етапи 
Петият етап от Ниамей до Гао е отменен.

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 

 "History of Dakar – RETROSPECTIVE 1979 – 2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар